Die Bezeichnung Thuma hat mehrere Bedeutungen:

 als Ortsname:
 die Katastralgemeinde Thuma (Gemeinde Karlstein an der Thaya) im niederösterreichischen Waldviertel

 als Familienname:
 Carl Maria Thuma (1870–1925), österreichischer akademischer Maler
 Friedrich Thuma (1873–1963), deutscher Bildhauer und Maler
 Hans Thuma (1889–1968), deutscher Maler und Grafiker
 Josef Thuma (1866–1938), österreichischer Physiker
 Josef Thuma (Jurist) (1901–1983), deutscher Jurist und Beamter
 Wolfgang Thuma (1908–1935), österreichischer Maler

Sonstiges:
 Thuma Peak, Berg auf der Rothschild-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Tuma
 Duma (Begriffsklärung)